Ермако́в — русская фамилия (женская форма — ) и топоним, произошедшие от личного имени  — сокращённой формы имён Ермолай, Ермил.

Фамилия

А 
 
 
 Ермаков, Анатолий Николаевич (1926—1991) — учёный-химик, участник Великой Отечественной войны, лауреат премии имени Л. А. Чугаева (1973).
 
 Ермаков, Аркадий Николаевич (1899—1957) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Ермаков, Артём Сергеевич (род. 1982) — российский волейболист.
 Ермаков, Афанасий Иванович (1905—1967) — лейтенант, Герой Советского Союза.
 Ермаков, Антон Петрович (1896—1965) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Областного комитета ВКП(б) Адыгейской автономной области (1941—1943).

Б 
 Ермаков, Борис Александрович (1934—1992) — советский учёный-физик, профессор.

В 
 
 
 Ермаков, Валерий Константинович (род. 1955) — российский политический деятель, глава города Кемерово.
 
 Ермаков, Виктор Фёдорович (род. 1935) — советский военачальник, генерал армии.
 
 
 Ермаков, Всеволод Викторович (род. 1996) — российский футболист.

Г 
 Ермаков, Геннадий Алексеевич (1934—1999) — первооткрыватель бериллиевого месторождения «Ермаковское».
 Ермаков, Георгий Викторович (1907 — ?) — советский инженер-теплотехник.
 Ермаков, Герман Викторович (1938—2012) — советский и российский учёный и педагог в области молекулярной физики.

Д 
 Ермаков, Демьян Петрович (1915—1987) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.

Е

И 
 
 Ермаков, Игорь Васильевич (род. 1977) — российский футболист, тренер.

М 
 Ермаков, Максим Владимирович (род. 1995) — российский футболист.

Н

О

П 
 Ермаков, Павел Николаевич (род. 1950) — советский и российский учёный, педагог и психолог, академик РАО (2011).

Р 
 Ермаков, Рудольф Иванович (1938—2014) — советский и украинский шахматист, мастер спорта, тренер.

С 
 Ермаков, Семён Михайлович (1925—2021) — советский военный и учёный, генерал-майор.

Ф 
 Ермаков, Флор Яковлевич (1815—1895) — русский предприниматель, купец 1-й гильдии, московский благотворитель.
 Ермаков, Фома Кузьмич (1927—2015) — литературовед.
 Ермаков, Фрол Андреевич (1915—1943) — лейтенант, Герой Советского Союза.

Х 
 Ермаков, Харлампий Васильевич (1891—1927) — участник Гражданской войны, один из прототипов Григория Мелехова.

Ю

Я

Топоним 
 Ермаков — хутор в Орловском районе Ростовской области России.
 Ермаков — остров на реке Дунай в Одесской области Украины.

См. также 
 
 
 Ермаковская
 Ермаковское

Примечания